Brèze ist der Name zweier Flüsse in Frankreich:
 Brèze (Jonte), Nebenfluss der Jonte
 Brèze (Lergue), Nebenfluss der Lergue

Siehe auch:
 Brézé
 Brézé (Begriffsklärung)